Кунерма — топоним в России:

 Кунерма — посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Кунерма — река в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, правый приток Улькана.
 Кунерма — озеро в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.
 Кунерма — железнодорожная станция на Байкало-Амурской магистрали в Иркутской области.